Toponímia:
 Uda (ciutat hitita), ciutat i santuari a la Terra Baixa Hitita
 Uda (Nara), ciutat i municipi de la prefectura de Nara, a la regió de Kansai, Japó
 Districte d'Uda, districte de la prefectura de Nara, a la regió de Kansai, Japó
 Uda  o Uta (Itàlia) , municipi italià a la regió de Sardenya i a la Ciutat metropolitana de Càller
 Biografies:
 Uda (emperador) (867 - 931), emperador del Japó
 Go-Uda (1267 - 1324), emperador del Japó
 Kōnosuke Uda (Shizuoka, 1966), director d'anime japonès
 Miscel·lània:
 Llengua Uda, llengua parlada a l'estat d'Akwa Ibom, al sud-est de Nigèria
 UdA o Universitat d'Andorra, institució pública d'ensenyament superior del Principat d'Andorra